Scolothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Harold R. Hinds 1902. Scolothrips ingår i familjen smaltripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smaltripsar
Scolothrips